Ahava – villaggio dell'India
 Cratere Ahava – cratere su Venere
 Ahava Dead Sea Laboratories, Limited – compagnia israeliana di cosmetici con sede a Lod
 Ahava rabbah – benedizione ebraica